Руководители Казахстана в советский период.

Примечания

См. также 
 Казахские ханы
 Президенты Казахстана
 Президент Казахстана

Ссылки 
 Руководители Казахстана (1920—2003)
 Список глав Казахстана

Казахстан
Списки:Казахстан
Казахстан